Deux commanderies en France:
Commanderie de Villejésus (Charente), grand prieuré d'Auvergne, commune de Villejésus
Commanderie de Villejésus (Indre-et-Loire), grand prieuré d'Aquitaine, commune de Bossay-sur-Claise